Blauer Kölner ist:
 Blauer Kölner (Apfel), eine Apfelsorte
 ein Synonym für die rote Rebsorte Žametovka